Raising Your Voice… Trying to Stop an Echo — альбом американской пост-рок/эмбиент-группы Hammock, выпущенный в 2006 году на лейбле Darla Records.

В оформлении альбома использованы фотографии, сделанные фотографом Томасом Петилло (). Макет и дизайн — Эндрю Томпсон.

Список композиций

Участники записи 
 Matt Slocum — виолончель
 Jim DeMain — мастеринг
 Skye McCaskey — микс
 Christine Glass Byrd — вокал

Ссылки 
 
 
 Raising Your Voice… Trying To Stop An Echo на Last.fm

Альбомы Hammock
Альбомы Hammock Music